Doggerbanki csata (és hasonló) néven ismert konfliktusok, az északi-tengeri Dogger-pad körzetében
 Doggerbanki csata (1696): francia–holland tengeri csata a pfalzi örökösödési háborúban
 Doggerbanki csata (1781): brit–holland tengeri csata a negyedik brit–holland háborúban
 Doggerbanki incidens (1904): az orosz–japán háború eseménye
 Doggerbanki csata (1915): brit–német ütközet az első világháborúban
 Doggerbanki csata (1916): brit–német ütközet az első világháborúban